Fuente Obejuna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente Obejuna (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Fuente Obejuna (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar